Prasa diamentowa
 Przetwornik cyfrowo-analogowy
 Discretionary Access Control
 DAC – rumuńska marka autobusów i pojazdów ciężarowych produkowana przez przedsiębiorstwo Roman.
 Port lotniczy Dhaka – kod IATA międzynarodowego lotniska w Dhace.